Eudactylinodes är ett släkte av kräftdjur. Eudactylinodes ingår i familjen Eudactylinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Eudactylinodes